Kuantan ist eine Großstadt in Malaysia und Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Pahang sowie des Distrikts Kuantan.

Kuantan liegt an der Ostküste der malaiischen Halbinsel. Die Stadt hat 552.500 Einwohner und umfasst eine Fläche von 2960 km². Historisch erwähnt wurde sie erstmals in den 1850er-Jahren.

Galerie

Klima

Sport 
Der in Kuantan ansässige Fußballverein Pahang FA ist mehrmaliger Meister der höchsten malaysischen Fußballliga Malaysia Super League.

Städtepartnerschaften 
  Chiba, Japan
  Houston, Vereinigte Staaten
  Kuantan Singingi, Indonesien

Weblinks 

Ort in Pahang
Hauptstadt eines malaysischen Bundesstaates